Кобу-Баши — аул в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской республики России. Входит в состав муниципального образования Сторожевское сельское поселение.

География 
Расположен в горной части республики.

Улиц четыре — ул. Лесная, ул. Полевая, ул. Садовая и ул. Школьная.

 Географическое положение
Расстояние до
районного центра Зеленчукская 24 км

республиканского центра Черкесск 67 км.

Население

Инфраструктура 
Военный полигон

Транспорт 
Автодорога регионального значения «Майкоп‐Карачаевск» (идентификационный номер 91 ОП РЗ 91 К‐006)

Примечания

Ссылки 
 Кобу-Баши на Викимапии

Населённые пункты Зеленчукского района